Charlottenberg (Eda), een plaats in de gemeente Eda in het Zweedse landschap Värmland.
 Charlottenberg (Sigtuna), een plaats in de gemeente Sigtuna in het Zweedse landschap Uppland. 
 Charlottenberg (Rijnland-Palts), plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts